Strelka (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Strelka (Nóvgorod), localitat de la província de Nóvgorod, a Rússia